Бектемир Рузматжон угли Меликузиев (род. 8 апреля 1996, с. Шоимбек, Фуркатский район, Ферганская область, Узбекистан) — узбекистанский боксёр-профессионал, выступающий в средней, во второй средней и в полутяжёлой весовых категориях. Серебряный призёр Олимпийских игр (2016), двукратный призёр чемпионата мира (2015, 2017) и двукратный чемпион Азии (2015, 2017) в любителях.
Среди профессионалов действующий чемпион по версиям WBO Inter-Continental (2020) и WBA Continental Americas (2019—2021) во 2-м среднем весе.

Лучшая позиция по рейтингу BoxRec — 25-я (февраль 2021) и являлся 1-м среди узбекских боксёров суперсредней весовой категории, а по рейтингам основных международных боксёрских организаций занял 12-ю строчку рейтинга WBO, 15-ю строку рейтинга WBA и 33-ю строку рейтинга WBC — входя в ТОП-35 лучших суперсредневесов всей планеты.

Биография 
Родился в Ферганской области, в селе Шоимбек Фуркатского района Узбекистана.

Любительская карьера 
В январе 2014 года стал чемпионом Азии среди молодёжи в полусредней весовой категории (до 69 кг).

В апреле 2014 года стал чемпионом мира среди молодёжи в полусредней весовой категории (до 69 кг).

В августе 2014 года стал чемпионом юношеских Олимпийских игр в полусредней весовой категории (до 69 кг).

Чемпионат Узбекистана 2014 
Выступал в средней весовой категории (до 75 кг). В четвертьфинале победил Шухрата Абдуллаева. В полуфинале победил Жалолиддина Уктамова. В финале победил Хуршида Норматова.

Чемпионат Азии 2015 
Выступал в средней весовой категории (до 75 кг). В 1/8 финала победил шри-ланкийца Сенаи Наваратхна. В четвертьфинале победил казахстанца Жанибека Алимханулы. В полуфинале победил иранца Саджада Мехраби. В финале победил индийца .

Чемпионат мира 2015 
Выступал в средней весовой категории (до 75 кг). В 1/16 финала победил грузина Заала Квачатадзе. В 1/8 финала победил француза . В четвертьфинале победил россиянина Петра Хамукова. В полуфинале победил ирландца . В финале проиграл кубинцу Арлену Лопесу.

Всемирная серия бокса 2016 
Представлял команду «Uzbek Tigers» (Узбекистан). Выступал в средней весовой категории (до 75 кг). 22 апреля 2016 года проиграл россиянину Александру Агафонову.

Олимпийские игры 2016 
Выступал в средней весовой категории (до 75 кг). В 1/8 финала победил австралийца . В четвертьфинале победил индийца . В полуфинале победил мексиканца Мисаэля Родригеса. В финале проиграл кубинцу Арлену Лопесу.

Всемирная серия бокса 2017 
Представлял команду «Uzbek Tigers» (Узбекистан). Выступал в полутяжёлой весовой категории (до 81 кг). 18 февраля 2017 года победил казахстанца Нурдаулета Жарманова. 18 марта 2017 года победил китайца Хуана Цзябиня.

Чемпионат Азии 2017 
Выступал в полутяжёлой весовой категории (до 81 кг). В 1/8 финала победил иранца Амина Зиади. В четвертьфинале победил таджикистанца Шаббоса Негматуллоева. В полуфинале победил китайца Хуана Цзябиня. В финале победил казахстанца Ерика Альжанова.

Всемирная серия бокса 2017 
Представлял команду «Uzbek Tigers» (Узбекистан). Выступал в полутяжёлой весовой категории (до 81 кг). 19 мая 2017 года проиграл кубинцу Хулио Сесару ла Крусу.

Чемпионат мира 2017 
Выступал в полутяжёлой весовой категории (до 81 кг). В 1/8 финала победил россиянина Муслима Гаджимагомедова. В четвертьфинале победил казахстанца Ерика Альжанова. В полуфинале проиграл ирландцу Джозефу Уорду.

Всемирная серия бокса 2018 
Представлял команду «Uzbek Tigers» (Узбекистан). Выступал в полутяжёлой весовой категории (до 81 кг). 1 марта 2018 года победил колумбийца . 7 апреля 2018 года победил венесуэльца Налека Корваха.

Профессиональная карьера 
На профессиональном ринге дебютировал 13 июня 2019 года. Одержал победу нокаутом в 1-м раунде.

19 июня 2021 года встретился с бывшим претендентом на титул чемпиона мира в среднем весе американцем Габриэлем Росадо. Проиграл нокаутом в 3-м раунде.

Статистика профессиональных боёв

Боксёрские титулы

Любительские 
 2014  Чемпион Азии среди молодёжи в полусредней весовой категории (до 69 кг).
 2014  Чемпион мира среди молодёжи в полусредней весовой категории (до 69 кг).
 2014  Чемпион юношеских Олимпийских игр в полусредней весовой категории (до 69 кг).
 2014  Чемпион Узбекистана в средней весовой категории (до 75 кг).
 2015  Чемпион Азии в средней весовой категории (до 75 кг).
 2015  Серебряный призёр чемпионата мира в средней весовой категории (до 75 кг).
 2016  Серебряный призёр Олимпийских игр в средней весовой категории (до 75 кг).
 2017  Чемпион Азии в полутяжёлой весовой категории (до 81 кг).
 2017  Бронзовый призёр чемпионата мира в полутяжёлой весовой категории (до 81 кг).

Профессиональные 
 Титул WBA Continental Americas во 2-м среднем весе (2019—2021).
 Титул WBO Inter-Continental во 2-м среднем весе (2020).
 Титул WBO Global во 2-м среднем весе (2023—).

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте AIBA
 Профиль на сайте WSB
 Профиль на сайте Летних Олимпийских игр 2016

Боксёры Узбекистана
Боксёры 2010-х годов
Боксёры 2020-х годов
Боксёры средней весовой категории
Боксёры второй средней весовой категории
Боксёры полутяжёлой весовой категории
Боксёры на летних Олимпийских играх 2016 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Чемпионы Азии по боксу
Чемпионы Узбекистана по боксу